Іванівське — селище міського типу в Україні, у Зимогір'ївській міській громаді  Алчевського району Луганської області. Населення становить 3 274 особи. До 2020 - орган місцевого самоврядування — Лотиківська селищна рада.

Знаходиться на тимчасово окупованій території України.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 717-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Луганської області» увійшло до складу Зимогір'ївської міської громади.

Історія

Російсько – Українська війна 

 19 серпня 2022 року Гайдай повідомив про знищення російської ремонтної бази з великою кількістю техніки разом з окупантами у Лотикові.

Географія 
Сусідні населені пункти: селищі Михайлівка на півдні, Юр'ївка на південному сході, Родакове на північному сході, місто Зимогір'я на півночі, селища Лозівський і Криворіжжя на північному заході, село Петрівка на заході, місто Алчевськ на південному заході.

Примітки

Посилання 
Прогноз погоди в смт Лотикове 

Селища міського типу Луганської області
Селища міського типу, перейменовані в рамках декомунізації